Uggarde est un nom propre qui peut faire référence à :

Patrimoine 
  ou Uggårda rojr, le plus grand tumulus de pierres de l'île de Gotland en Suède.

Astronomie 
 (10807) Uggarde, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.